Branchellion är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Savigny 1822. Branchellion ingår i familjen fiskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fiskiglar
Branchellion